Anton Seitz henviser til:

 Anton Seitz (maler) (1829-1900) – tysk maler
 Anton Seitz (teolog) (1869-1951) – tysk romerskkatolsk teolog